AGM-64 Hornet – missile 
 AMC Hornet – autovettura
 Dodge Hornet – autovettura
 BMW Hornet –  motore aeronautico
 Charlotte Hornets – squadra di pallacanestro NBA
 de Havilland DH.103 Hornet – aereo da caccia
 de Havilland DH.87 Hornet Moth –  biplano monomotore 
 Honda Hornet – motocicletta
 Honda Hornet (2007) – motocicletta
 Hornet Malkara – missile anticarro 
 Hudson Hornet – autovettura
 Humber Hornet – veicolo blindato aerotrasportabile
 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – cacciabombardiere 
 McDonnell Douglas F/A-18 Super Hornet – caccia multiruolo
 New Orleans Hornets, nome precedente dei New Orleans Pelicans, squadra di pallacanestro NBA
 Pratt & Whitney Hornet –  motore aeronautico
 USS Hornet – nome di varie unità dell'United States Navy
 Wolseley Hornet – nome di tre modelli di autovettura prodotti dalla Wolseley